AOO steht für:
 Altoona-Blair County Airport in Martinsburg, Pennsylvania, USA, IATA-Code
 Apache OpenOffice

Abkürzung